Fórmula 4 Argentina puede referirse a:
 Fórmula Renault Argentina, campeonato de automovilismo argentino fundado en 1963 como «Fórmula 4 Argentina»;
 Fórmula 4 Nueva Generación, campeonato de automovilismo argentino, fundado en 1989 y refundado en 2012;
 Fórmula Metropolitana, campeonato de automovilismo argentino fundado en 2007 como «Fórmula 4 Argentina»;
 Campeonato de Argentina de Fórmula 4, campeonato de automovilismo argentino con reglamento FIA por iniciarse en 2020.